Ricky Martin — пятый студийный альбом пуэрто-риканского певца Рики Мартина, выпущенный 11 мая 1999 на лейбле «Columbia Records». Этот альбом один из самых продаваемых за всю историю с продажами 22 миллиона копий по всему миру.

Это третий альбом Мартина, который попал на рынок США и его первый альбом на английском языке. В Ricky Martin вошёл первый всемирноизвестный хит «Livin' la Vida Loca».

Появление в чарте 
Ricky Martin был распродан более 22 миллионами копий, став для Мартина самым продаваемым альбомом.

Он достиг первой строки в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Финляндии и Норвегии, и топ-10 в других странах.

Альбом был распродан 661 000 копиями на первой неделе появления в США, дебютировав на первой строке. На следующей неделе было распродано 458 000 копий. После продажи 6 958 000 копий альбом был сертифицирован 7 раз Платиновым в США. Также после продажи одного миллиона копий в Канаде и Японии, он был сертифицирован с Бриллиантом и Миллионом наград, соответственно. В Европе Ricky Martin стал 2 раза платиновым по данным IFPI за продажу двух миллионов копий.

В альбом вошёл глобально известный хит Мартина, «Livin' la Vida Loca», который достиг первой строки в Billboard Hot 100, а также занявший верхушки чартов в Канаде, Великобритании, Ирландии и Новой Зеландии. Второй сингл «She's All I Ever Had» достиг пика на второй строке в США. В Hot Latin Songs «Livin' la Vida Loca» оставался на верхушке чарта девять недель, а «Bella» (испаноязычная версия «She’s All I Ever Had») также держалась на верху три недели. Он был четверым самым продаваемым альбомом по всему миру с продажами 13,1 миллиона копий в 1999 г., во время своего дебюта на той неделе было распродано по всему миру около 1,7 миллиона копий, он шёл третьим после альбома «Millennium» группы «Backstreet Boys» с 2,2 миллионами и японской песни «First Love» Хикару Утада с 2,1 миллионами копий на первой неделе.

Награды 
Ricky Martin был номинирован на «Грэмми» в категории «Лучший поп-альбом» на 42-й церемонии «Грэмми». Он выиграл American Music Award в категории «Любимый латиноамериканский артист» и «Любимый поп/рок-артист». Он также номинировался на премию «Джуно» в категории «Международный альбом года» на церемонии Juno Awards of 2000.

Список композиций

Стандартное издание

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Ежегодные чарты

Десятилетние чарты

Процесс и успех в чарте

Примечания 

Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Рики Мартина
Альбомы Columbia Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums